— японская сэйю и певица.

Биография 
Родилась 26 марта 1981 г. в Токио. Работает в компании «81 Produce».

В числе основных её ролей такие роли, как Андо: Минава (Mahoromatic), Дроп (Croket!), Онодэра Карэн (Onegai Twins), Рэн (DearS), Минаги Микото (Mai-HiME), Судзуми Тамао/Хю:га Кидзуна (Strawberry Panic) и др.

Актриса дружит с другой известной сэйю, Маи Накахарой, и снялась вместе с ней (хотя они работают в разных компаниях) в главных ролях в целом ряде сериалов, включая Onegai Twins (соотв. Онодэра Карэн и Минафудзи Миина), DearS (Рэн и Миу), Mai-HiME (Минаги Микото и Токиха Май) и др. Они также вместе записали музыкальный CD.

Обладая скорее детским голосом, она часто играет роли молодых, незрелых девушек, младших сестричек и т. п. В то же время, ей приходилось играть и вполне воинственных, и даже злодейских персонажей.

Роли

Аниме 
Имена приводятся в «европейском порядке» (имя фамилия), ведущие роли выделены жирным шрифтом

2001
 Вандред (Бриджкур)
 Mahoromatic (Минава)

2002
 Shrine of the Morning Mist (Юдзу Хиэда)
 Heat Guy J (Моника Габриэль)
 Mahoromatic: (Минава)
 Rizelmine (Куроми)

2003
 Onegai Twins (Карэн Онодэра)
 Croket! (Дроп)
 Hamtaro (Хироми-тян)
 Wandaba Style (Кику № 8)
 Yami to Boushi to Hon no Tabibito (Хацуми Адзума)
 Raimuiro Senkitan (Момэн Санада)
 MegaMan NT Warrior (Мэйдо-сан)
 Mirmo! (Софуто)

2004
 Girls Bravo (Хакана)
 This Ugly and Beautiful World (Акари)
 W Wish (Сэнна Тоно)
 DearS (Рэн (Рэн Рэн Рэн Нагусаран Рэнсиа Руруннрэн Накора))
 Mai-HiME (Микото Минаги)
 Magical Girl Lyrical Nanoha  (Судзука Цукимура)
 MegaMan NT Warrior AXESS (Мэйдо)

2005
 Akahari gedou awa rabuge (Айми Ёсидзуми)
 Oku-sama wa Mahou Shoujo: Bewitched Agnes (Саяка Курэнаи)
 He is my Master (Мицуки Саватари)
 Hell Girl (Рёко Такамура)
 Absolute Boy (Сионэ Унно)
 Tsubasa Reservoir Chronicle (Сумомо)
 Fushigiboshi no Futagohime (Кукла)
 Pokémon: Advanced Challenge (Торан)
 Ichigo 100% (Тинами Хасимото)
 Mai-Otome (Микото)
 Magical Girl Lyrical Nanoha A’s (Судзука Цукимура)
 MÄR  (Коюки & Сноу)

2006
 Kagihime Monogatari Eikyuu Alice Rondo (Арису Арисугава)
 Kage Kara Mamoru! (Хатори Ямамэ)
 Gift ~eternal rainbow~ (Рико Фукаминэ)
 Ballad of a Shinigami (Даниэль)
 High School Girls (Момока Сидзуки)
 Strawberry Panic! (Тамао Судзуми / Кидзуна Кю:га)
 D.Gray-man (Роад Камелот)
 Tokimeki Memorial Only Love (Цубаки Ёсино)
 Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku o! (Ицуми Ёсимура)
 Rakugo Tennyo Oyui (Судзу Коисикава)

2007
 Ayakashi (Пам Вэрнэ Асакура)
 El Cazador de la Bruja (Эллис)
 Princess Resurrection (Шервуд)
 Gin Tama (Окуни)
 Kenkoo Zenrakei Suieibu Umishou  (Маки Икута)
 Sola (Коёри Исудзуки)
 Touka Gettan (Когэ-тиби)
 Hapi Hapi Kurouba (Курури-сан)

2008
 Akiba-chan (Акиба-тян)
 Kyoran Kazoku Nikki (Цубаки Рукоцудзи)
 Zettai Karen Children (Хацунэ Огами)
 Telepathy Shoujo Ran Jiken Note (Акари)
 Dazzle (Рарауэру)
 Pururun! Shizuku-chan (Хайби)

2009
 Fight Ippatsu! Juuden-chan!! (Куран Сюнт)
 Mahoromatic: Tadaima Okaeri (Минава Андо)
 Saki (Хадзимэ Кунихиро)
 Seitokai no Ichizon (Элиза Тодо)
 Tears to Tiara (Эрмин)

2010
 Jewelpet Twinkle (Санго)
 The Qwaser of Stigmata (Элизабет (Лиззи))

2011
 Horizon in the Middle of Nowhere (Мицуки Санё)
 Hoshizora e Kakaru Hashi (Мадока Комото)
 Kore wa Zombie Desu ka? (Ариель/Дай-сэнсэй)
 Jewelpet Sunshine (Санго, Каэдэ Кикути)
 The Qwaser of Stigmata II (Элизабет (Лиззи))

Ссылки 
 Профиль актрисы на сайте компании 81 Produce
 Личная страничка на сайте MellowHead

Актрисы озвучивания Японии
Певцы и певицы Японии
Певцы и певицы в жанре J-pop
Женщины-рестлеры Японии